Port lotniczy Damaszek
 DAM (zespół muzyczny)
 dam – dekametr - jednostka długości = 10 metrów